— компьютерная игра, разработанная и выпущенная японской компанией Nintendo для портативной игровой консоли Game Boy Advance и Game Boy Advance SP в 2004 году. Metroid: Zero Mission входит в серию Metroid и является ремейком игры Metroid (1986), первой в этой серии. Игра была создана Nintendo R&D1, одной из внутренних студий Nintendo, под руководством Ёсио Сакамото. Zero Mission была удостоена премии Interactive Achievement Awards как лучшая игра для мобильной игровой платформы 2004 года, а также заняла второе место в аналогичной категории премии Golden Joystick Awards.

Механика игры 
Так как игра является переизданием Metroid, многие игроки увидят, что игровая механика Zero Mission очень похожа на таковую в оригинале. Однако, здесь присутствуют много новых вещей, новых мест, мини-боссов, а также всецело новое место вблизи конца игры. С первого взгляда прохождение игры похоже на линейное: надо собрать некоторые предметы в определённом порядке. Но, тщательное исследование обстановки позволяет игроку игнорировать большую часть этого порядка. Эта техника получила название «Разрушения последовательности», и она делает возможным закончить игру, собрав всего лишь 9 % вещей. Прогресс игры может быть сохранён только в определённых комнатах, соответственно названных «Комнатами сохранения», и обозначенных на имеющейся в игре карте буквой S.

Метроиды 
Появление Метроидов в игре похоже на их появление в оригинальной игре. Метроиды появляются только в Туриане (Tourian), гнезде оригинального главного босса (Mother Brain).

Предметы и объекты 
Много улучшений и вещей из оригинального Метроида появляются в Zero Mission, с тем же применением, и с теми же эффектами. Основными вещами являются: Varia Suit, Gravity Suit, Morph Ball, Morph Ball Bombs, Missiles, а также разнообразные лучи. Hi-Jump Boots и Spring Ball соединены в одну вещь, что было впервые сделано в Metroid Fusion. Wave Beam и Spazer Beam также объединены. Единственная новая вещь в игре — это Power Grip, которая позволяет Самус хвататься за углы и подтягиваться на одной руке. В Metroid Fusion эта техника присутствовала с самого начала. В игре может быть использована техника прыжка от стены, она может быть использована и с одной стеной. Техника Shinespark, впервые появившаяся в Super Metroid, также присутствует.

Предметы и объекты 
 Varia Suit — костюм, способный выдерживать высокие температуры.
 Morph Ball — позволяет Самус свернуться в «клубок» и открывает путь в недоступные места.
 Missiles (ракеты) — бывают мощные и обычные. Мощные активируют зеленые двери, а обычные — красные.
 Morph Ball Bombs — бывают мощные и обычные. Мощные уничтожают преграды, которые можно уничтожить только этим оружием, разрушают местность, открывают желтые двери. Обычные уничтожают преграды, которые можно уничтожить только этим оружием.
 Screw Attack — атака в прыжке.
 Speed Booster — ускоряет Самус и позволяет разрушить специальные преграды или уничтожить противников при должном разгоне.
 Hi-Jump (высокий прыжок) — поможет допрыгнуть туда, куда не добраться простым прыжком. Также позволяет Самус прыгать в Морф Шаре.
 Power Grip — помогает зацепиться за край платформы, до которой никаким другим путём не добраться.
 Ice Beam — замораживает врага для создания ледяной платформы.
 Long Beam — увеличивает длину выстрелов Самус.
 Wave Beam — даёт Самус возможность стрелять через препятствия. В Zero Mission Wave Beam совмещён со Spazer Beam.

Неактивированные вещи 
Вещи которые можно активировать, пройдя 2 половину сюжета о том, что Самус нужно добыть супер-костюм при помощи церкви Чозо.

 Gravity Suit — костюм помогающий одолеть водные места. А если соединить с Varia Suit, то и лаву можно пройти.
 Space Jump — позволяет совершать неограниченное количество прыжков в воздухе.
 Plasma Beam — удваивает урон, стреляя сгустком плазмы.

Музыка и графика 

Большинство музыки в Миссии Ноль состоит из оркестровых аранжировок Хирокадзу «Hip» Танаки из оригинального Metroid. Также, игра заимствует треки из Super Metroid. Есть и немного новой музыки. Трек к Zero Mission был спродюсирован Минако Хамано и Кэндзи Ямамото, которые также сочиняли музыку к Super Metroid.

Графика более красочная и живая, чем в Metroid Fusion или Super Metroid. Стиль графики задних планов напоминает таковой в комиксах, рисованных от руки. Иногда в игре появляются анимированные сцены. Враги-боссы большие и хорошо анимированные, сама Самус двигается очень плавно. Широко используется прозрачность: непрозрачные элементы переднего плана, закрывающие скрытые места, плавно исчезают, как только игрок найдёт вход.

Дополнительно 

Уникальность для Zero Mission, Metroid Prime и Metroid Prime 2: Echoes состоит в открытии новых возможностей, таких как эмуляции оригинального Metroid для приставки NES, а также звукового теста. Достигается это прохождением игры на разных уровнях сложности. Используя соединительный кабель Gameboy Advance, игру можно подключать к консоли GameCube, тогда для просмотра становятся доступны картинки концовок Fusion (включая японские концовки с разных уровней сложности). Также, в игре присутствует галерея, в которой можно просматривать все открытые концовки. Режим Временной Атаки появляется в слоте сохранения, в котором игра была пройдена. В Режиме Временной Атаки игрок проходит игру на нормальном уровне сложности, и в конце игры получает пароль, зависящий от времени, затраченного на игру. Пароль использовался для вступления в соревнование, проводившееся Nintendo в Японии.

Противоречия с Metroid 
Metroid: Zero Mission содержит много определённых несовпадений с сюжетом Metroid. Первое и самое заметное — это различия в появлении локаций (взятых из Super Metroid). Локации включают в себя Brinstar, где игрок начинает игру, шахту спасения, комнату Mother Brain в Tourian, и различные места в Crateria.

В этой игре Крейд (Kraid) почти такой же большой, как в Super Metroid. В дополнение, здесь нет приманки «поддельного Крейда», что является отступлением от короткой традиции.

Zero Mission устанавливает в качестве факта то, что Чозо (Chozo) однажды жили на Зебесе (Zebes), и что Самус была воспитана здесь, когда была ребёнком. Эти детали никогда раньше не упоминались в серии игр, но открывались в различных других материалах, таких как руководство к Metroid Prime и в комиксах Nintendo Power.

Из-за расположения главного пиратского корабля на Зебесе, фанаты думали, что это мог быть сломанный корабль, бывший в Super Metroid. Однако директор Zero Mission Ёсио Сакамото отклонил такую возможность, сказав, что это разные корабли.

Также, руководство по игре отодвинуло образование Галактической Федерации на пять лет назад.

Примечания

Ссылки 
 GameFAQs для Metroid: Zero Mission
 Русская версия Metroid: Zero Mission

Игры для Game Boy Advance
Игры серии Metroid
Компьютерные игры 2004 года
Игры только для Game Boy Advance
Компьютерные игры, разработанные Nintendo Research & Development 1
Компьютерные игры, изданные Nintendo
Метроидвании